Инь — несколько омонимичных китайских фамилий (кланов). (Yin)
 殷 — большой, великий. Царство Инь (с 1600 по 1027 год д.н. э.) . Царство Инь эпохи Удайшиго.
 尹 — начальник, управлять. Корейское произношене — Юн (윤).

Известные Инь 
 Инь Вэйминь — министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР (с 2007 года), член ЦК КПК с 2007 года.
 Инь Жугэн (, 1885—1947) — китайский политический деятель, коллаборационист.
 Инь Си — полулегендарный даосский мыслитель, который служил начальником пограничной заставы, через которую Лао-цзы отправился на запад.
 Инь Фу (尹福) 1840—1909 г. — мастер кунфу стиля багуачжан, ученик Дун Хайчуаня. Тренировал охрану вдовствующей императрицы Цыси. Багуачжан направления Инь Фу впервые было описано его сыном Инь Юйчжаном в книге «Краткий сборник багуачжан», изданной в 1931 году.
 Инь Хун (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, секретарь (глава) парткома КПК провинции Цзянси с 7 декабря 2022 года.
 Инь Юн (род. 1969) — китайский банкир, государственный и политический деятель, мэр Пекина с 28 октября 2022 года.
Корейцы

См. также 
 Сто фамилий